Флаг Ки́ровского района — упрощённое название флага нескольких муниципальных районов России:

 Флаг Кировского района — флаг муниципального образования «Город Киров и Кировский район» Калужской области
 Флаг Кировского района — флаг муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области
 Флаг Кировского района — флаг Кировского муниципального района Ставропольского края